Der Begriff Punilla bezeichnet folgende geographische Orte:
 Departamento Punilla, Departamento in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Valle de Punilla, Tal in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Punilla (Sucre), Ortschaft nahe der Stadt Sucre, Bolivien